Jeevan Nedunchezhiyan e Purav Raja erano i detentori del titolo ma solo Nedunchezhiyan ha scelto di partecipare in coppia con Christopher Rungkat.

In finale Zdeněk Kolář e Gonçalo Oliveira hanno sconfitto Vladyslav Manafov e Oleg Prihodko con il punteggio di 6-1, 7-6(7-4).

Teste di serie 

  Manuel Guinard /  Luis David Martínez (semifinale)
  Vladyslav Manafov /  Oleg Prihodko (finale)

  Zdeněk Kolář  /  Gonçalo Oliveira (campioni) 
  Jeevan Nedunchezhiyan  /  Christopher Rungkat (semifinale)

Wildcard 

  Fabio Coelho /  Jaime Faria (primo turno)

  Gonçalo Falcão /  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lisboa Belém Open 2022